Флаг муниципального образования город Кузне́цк Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 сентября 2006 года решением Собрания представителей города Кузнецка № 196-39/4 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2636.

Описание 
Официальное описание флага, утверждённое решением Собрания представителей города Кузнецка № 196-39/4, гласит:

«Флаг города Кузнецка представляет собой прямоугольное двустороннее красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, в середине которого на нижнем крае полотнища изображены фигуры герба города Кузнецка в его геральдическом описании: „Серебряная наковальня на выходящей золотой опоре, сопровождаемая вверху переплетёнными серебряными клещами и таковым же молотком накрест рукоятями вверх“».

Неофициальное описание флага, данное соразработчиками флага, гласит:

«Флаг города Кузнецка представляет собой двустороннее прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба города Кузнецка: белую наковальню на жёлтой опоре, примыкающей к нижнему краю, и над ней переплетённые клещи и молоток белого цвета».

Обоснование символики 
Флаг города Кузнецка составлен на основании официального герба муниципального образования город Кузнецк, за основу которого взят исторический герб города Кузнецка Саратовского наместничества, утверждённый  года, описание которого гласит: в верхней части щита герб Саратовский, в нижней «».

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни. Красный цвет созвучен труду кузнецов, что дополняет говорящее название города.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, богатства, интеллекта, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Примечания 

Флаги городов России